Lossew (kyrillisch Лосев) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Fjodorowitsch Lossew (1893–1988), russischer Philosoph und Philologe
 Anton Iwanowitsch Lossew (1765–1829), russischer Geodät, Architekt und Kartograf

 Oleg Wladimirowitsch Lossew (1903–1942), sowjetischer Hochfrequenztechniker
 Wiktor Wassiljewitsch Lossew (* 1959), russischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Lossewa (weibliche Form)